Lazek kan syfta på följande platser:

Polen 

 Łążek (ort i Polen, Kujavien-Pommerns vojvodskap), Powiat świecki, 
 Łążek (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat iławski, 
 Łążek (ort i Polen, Łódź vojvodskap), Powiat pajęczański, 
 Łazek, berg, Schlesiens vojvodskap, Powiat cieszyński,

Tjeckien 

 Lazek (berg i Tjeckien), Pardubice, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar